Gerhard von Schauenburg ist der Name folgender Personen:
* Gerhard I. von Schauenburg (nach 1297–1352/1353), Bischof von Minden
 Gerhard II. von Schauenburg († 1366), Bischof von Minden